Hermann Welcker ist der Name folgender Personen:

* Hermann Welcker (Politiker) (1814–1887), deutscher Finanzbeamter und Politiker (NLP), MdR
 Hermann Welcker (Mediziner) (1822–1897), deutscher Anatom und Hochschullehrer